Арпі () — географічна назва у Вірменії:

 Арпі — озеро у марзі (області) Ширак.
 Арпі — село у марзі Вайоц Дзор.
 Озеро Арпі —національний парк, створений в 2010 р. на крайньому північному заході Вірменії, в області Ширак.